Arkansas Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Arkansas Mountain (Arizona)
 Arkansas Mountain (Boulder County, Colorado)
 Arkansas Mountain (Custer County, Colorado)
 Arkansas Mountain (Fremont County, Colorado)
 Arkansas Mountain (Gunnison County, Colorado)